El término Narnia puede referirse a:
Narnia: lugar de los hechos ocurridos en Las Crónicas de Narnia, obra del escritor C. S. Lewis. 
Narnia: país perteneciente al mundo homónimo descrito en Las Crónicas de Narnia.
Narnia, una banda cristiana sueca de power metal, neo-classical metal y progressive metal, llamada así en honor al mundo de Narnia.